AID heeft meerdere betekenissen:

Algemene Inspectiedienst, een opsporingsdienst van het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Algemene Introductiedagen, de introductietijd aan de Wageningen University